Biografia: Wilhelm Killing (1847-1923), matemàtic alemany
 Cinema: The Killing (títol en català Atracament perfecte), pel·lícula estatunidenca de 1956 dirigida per Stanley Kubrick
 Televisió: The Killing (sèrie), sèrie estatunidenca de televisió de 2011 basada en la sèrie danesa Forbrydelsen